Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1987 disputat al circuit de Suzuka l'1 de novembre del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Gerhard Berger 1' 40. 042

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 43. 844 (a la volta 35)

Referències 
 

Japó
1987